Прізвище
 Норець Валентина Іванівна — заслужений працівник культури України.
 Норець Роман Юрійович — керівник управління Національного агентства з питань запобігання корупції, заслужений юрист України.

 Річка
 Норець — річка у Теофіпольському районі Хмельницької області, ліва притока Полтви (басейн Дніпра).

 Птах
 Норець, або пірникоза (Podiceps) — рід птахів родини пірникозових.

Див. також 
 Норецький

Примітки